Известно несколько фильмов с таким названием:
 «Игрушечные солдатики» — американо-мексиканский кинофильм 1984 года.
 «Игрушечные солдатики» — американский кинофильм 1991 года.
 См. также 
 Солдатики
 Солдат (значения)